.
Разде́льная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Нижняя Раздельная улица — улица в Курске.
 Раздельная улица — улица в Москве.
 Раздельная улица — улица в городе Самаре.
 Раздельная улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Раздельная улица — улица в Днепре.
 Раздельная улица — улица в Киеве.